Edelsberg ist der Name folgender Orte:
 Edelsberg (Weinbach), ein Ortsteil der hessischen Gemeinde Weinbach
 Edelsberg (Gemeinde Bad Waltersdorf), Ortsteil der Gemeinde Bad Waltersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Edelsberg heißen auch folgende weiteren geographischen Objekte:
 Edelsberg (Allgäuer Alpen), ein Berg im Allgäu

Edelsberg ist der Familienname folgender Personen:
 Philippine von Edelsberg, auch Filippine (1838–1917), österreichische Opernsängerin